Lilla Lövö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Lövö, Ingå, Nyland, 
 Lilla Lövö, Esbo, Nyland,

Se även
Stora Lövö
Lövö (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar